Си́стола ( «сжатие, сокращение, уменьшение»):

 Систола в медицине
 Систола в стихосложении